Río Santa María puede referirse a:

 Río Santa María (Brasil), en el estado de Río Grande del Sur.
 Río Santa María da Vitória, en el estado brasileño de Espírito Santo.
 Río Santa María (Argentina), entre las provincias de Tucumán y Catamarca.
 Río Santa María (Panamá), entre la provincia de Herrera y Coclé.
 Río Santa María (Florida), entre el estado de Florida y Georgia.
 Río Santa María (México), entre los Estados de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.
 Río Santa María (Chihuahua), en el estado de Chihuahua.
 Río Santa María (Bolivia), en el departamento de Santa Cruz.
 Río María (Navarino), que desemboca en la costa atlántica de la isla Navarino, en la Región de Magallanes, Chile.